(en anglais « je suis », « j'existe »), parfois écrit  ou IAM pour les titres et les noms propres, peut faire référence à :

Littérature 

 , poème de John Clare publié en 1848.

Cinéma 

 , film indo-japonais d'Onir sorti en 2010 ;
 I Am, film de la réalisatrice polonaise Dorota Kędzierzawska, sorti en 2005 ;
 , film américain de John Ward sorti en 2010 ;
 , documentaire américain de Tom Shadyac sorti en 2010 ;
 , titre anglais de , film polonais de  sorti en 2010.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de rock alternatif ;
 IAM, groupe de rap français (hip-hop).

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Leona Lewis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 I Am... Sasha Fierce,  studio de Beyoncé sorti le  ;
 I Am...,  original d'Ayumi Hamasaki sorti le  ;
 I Am...,  studio du rappeur Nas sorti le  ;
 I Am... World Tour, troisième tournée internationale de Beyoncé de  au  ;
 I Am... World Tour, CD/DVD de la tournée ;
 I Am... Yours, spectacle de Beyoncé datant de 2009 et ayant eu lieu à Las Vegas.
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1972 ;
 , album de Texas in July sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 ...IAM,  album studio du groupe IAM, sorti en .
 I Am,  EP du girl group sud-coréen (G)I-DLE, sorti le .